Æthelric lub Aethelric to imię anglosaskie. Znane postacie historyczne o tym imieniu to:
 Æthelric – władca Bernicji
 Æthelric – władca Deiry